Cunningham steht für:
 Cunningham (Familienname), ein Familienname schottischen Ursprungs – dort auch zu Namensträgern
 Clan Cunningham, schottischer Clan – dort auch zur Genealogie
 Cunningham-Kette, Abfolge von Primzahlen
 Cunningham-Gambit, Schacheröffnung
 B. S. Cunningham, US-amerikanischer Hersteller von Renn- und Sportwagen (1951–1955)
 Cunninghamstrecker, Trimmvorrichtung auf Segelbooten
 James Cunningham, Son & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1882–1937)
 The Cunningham Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1997–2000)
 (1754) Cunningham, nach Leland E. Cunningham (1904–1989) benannter Asteroid

Cunningham heißen folgende geographische und astronomische Objekte:
 Cunningham (Alabama), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Kansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (North Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Ohio), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Pennsylvania), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (South Carolina), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Texas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten
 Cunningham (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
Baulichkeiten:
 Cunningham House and Outbuildings, denkmalgeschützte Anlage in Napier, West Virginia, USA 
 Cunningham Cabin, denkmalgeschütztes Bauwerk in Moose, Wyoming, USA 
 Cunningham Bridge, denkmalgeschützte Brücke in Bevington, Iowa, USA 
 Cunningham Highway, eine Straße in Australien
sowie:
 Cunningham Site, denkmalgeschützte Stätte in Tisbury, Massachusetts, USA 
 Cunningham Archeological Site, denkmalgeschützte Stätte in Fullerton, Nebraska, USA 
 Cunningham-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Cunningham Peak, Berg im Ellsworthland, Antarktika
 Mount Cunningham, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Cuninghame